Нефе́дов () — російське прізвище, походить від імені Мефодій, зменшуване Фодь, а також , , , , .

Носії 
 Нефедов Іван Іванович (*? — †?) — український радянський діяч, залізничник, новатор виробництва, колійний майстер 3-ї Харківської дистанції колії Південної залізниці Харківської області, депутат Верховної Ради Української РСР 4-го скликання.

Див. також 
 Нефьодов

Прізвища на -ов